Zinnoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Zinn und Sauerstoff:

 Zinn(II)-oxid SnO
 Zinn(II,IV)-oxid Sn2O3
 Zinn(IV)-oxid SnO2